Las siguientes ermitas están consagradas a la Virgen del Mar:

Ermita de la Virgen del Mar, en San Román de la Llanilla, municipio de Santander.
Ermita de la Virgen del Mar o de Torregarcía, en el municipio de Almería.
Ermita de la Virgen del Mar, en el municipio de Benidorm.